Melandrya är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fabricius 1801. Melandrya ingår i familjen brunbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brunbaggar
Melandrya